Nøddebo præstegaard – film del 1911 diretto da Frederik Schack-Jensen
Nøddebo præstegaard – film del 1934 diretto da George Schnéevoigt
Nøddebo præstegaard – film del 1974 diretto da Peer Guldbrandsen